Lodewijk van Brandenburg (Kleef, 8 juli 1666 – Potsdam, 7 april 1687) was titulair markgraaf van Brandenburg. Hij behoorde tot het huis Hohenzollern.

Levensloop
Lodewijk was de jongste zoon van keurvorst Frederik Willem I van Brandenburg uit diens eerste huwelijk met Louise Henriëtte van Oranje-Nassau, dochter van prins Frederik Hendrik van Oranje. Hij was naast zijn broers Karel Emiel en Frederik een van de drie zonen uit het eerste huwelijk van Frederik Willem I die de volwassen leeftijd bereikte.

Op 7 januari 1681 huwde hij in Koningsbergen met Louise Charlotte Radziwill (1667-1695), dochter en erfgename van vorst Bogusław Radziwiłł, een Litouws staatsman en stadhouder van Pruisen. Na zijn huwelijk hield Lodewijk zich langere tijd op in de Nederlandse universiteitsstad Utrecht.

In de ochtend van 7 april 1687 stierf Lodewijk plotseling in het Potsdamer Stadtschloss, de vorige avond had hij nog een hofbal bijgewoond. Een commissie die de oorzaak van zijn onverwachte overlijden moest uitklaren achtte een vergiftiging voor waarschijnlijk, maar kon het niet eens geraken over wanneer of door wie de prins vergiftigd zou zijn. Een onmiddellijk resultaat van het onderzoek was dat de maaltijden voor zijn familie voortaan door een schenk voorgeproefd zouden worden. Aan het Brandenburgse hof brak er na de plotse dood van Lodewijk onrust uit, omdat ook zijn oudere broer Karel Emiel in raadselachtige omstandigheden was gestorven. Een nicht van Lodewijk stiefmoeder Dorothea van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg werd ervan verdacht hem vergiftigd te hebben met een grote sinaasappel. De achtergrond van die beschuldiging was het gerucht dat Dorothea ernaar streefde om de zonen uit het eerste huwelijk van haar echtgenoot uit de weg te ruimen, zodat haar eigen zonen in aanmerking zouden komen voor de troonsopvolging.

Lodewijk werd bijgezet in de crypte van de Hohenzollerns in de Dom van Berlijn. Door zijn huwelijk met Louise Charlotte Radziwill kwam zijn familie in 1691 na lange processen in het bezit van de heerlijkheden Tauroggen en Serrey in Polen, die Louise Charlotte als bruidsschat in haar huwelijk had gebracht.

Voorvaderen 

Huis Hohenzollern
Markgraaf van Brandenburg
Brandenburg, K